Николай Николаевич Зарянов (1920—1985) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 12 сентября 1920 года в Славгороде (ныне — Алтайский край). С раннего возраста проживал в городе Опочка Псковской области, где окончил десять классов школы. 

В 1938 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил Ленинградское пехотное училище. Участвовал в советско-финской войне. С начала Великой Отечественной войны — на её фронтах. Принимал участие в боях на Западном, Донском, Воронежском и Степном фронтах, 8 раз был ранен. К осени 1943 года гвардии капитан Николай Зарянов командовал батальоном 230-го гвардейского стрелкового полка 80-й гвардейской стрелковой дивизии 4-й гвардейской армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

5 октября 1943 года батальон под командованием Николая Зарянова переправился через Днепр в районе села Новогеоргиевск (ныне — Нагорное Светловодского района) Кировоградской области Украинской ССР и захватил плацдарм на его западном берегу. Батальону удалось отразить четыре немецких контратаки и расширить плацдарм, уничтожив несколько десятков солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 22 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании реки Днепр, развитие боевых успехов на правом берегу реки и проявленные при этом отвагу и геройство» был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3383.

После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. Окончил Военную академию имени Фрунзе. В 1966 году был уволен в запас в звании подполковника. Проживал в Москве, преподавал на военной кафедре Московского инженерно-строительного института. 

Умер 8 мая 1985 года, похоронен на Долгопрудненском кладбище Москвы.

Был также награждён орденами Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени, рядом медалей.

Память 
20 октября 2015 года в честь Николая Зарянова была названа улица в районе Восточное Дегунино Северного административного округа Москвы.

Примечания

Литература 
 
 Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы Северного АО г. Москвы. М., 2003.
 Подвиги героев бессмертны. — Псков, 2005.

Участники битвы за Днепр
Похороненные на Долгопрудненском кладбище